Blumengarten kann stehen für
Blumengärten Hirschstetten
Blumengarten von Isfahan
Blumengarten Kroměříž

siehe auch: